Guarner ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Guarner (1937–1993), Kritiker, Essayist
 Luis Guarner (1902–1986), Schriftsteller
 Manuel Sanchis Guarner (1911–1981), spanischer Historiker, Volkskundler, Romanist, Hispanist, Katalanist und Valencianist
 Vicenç Guarner (1893–1981), Offizier